J Nassau Street Local и Z Nassau Street Express (прежде Jamaica Express) — маршруты Нью-Йоркского метрополитена, проходящие в Куинсе, Манхэттене и Бруклине. 

Оба маршрута следуют от Джамейка-Сентер — Парсонс — Арчер в Куинсе до Брод-стрит в Манхэттене. Круглосуточно ходит только маршрут J, в то время как Z работает только в часы пик в пиковом направлении. Во время работы маршрута Z на участке между станциями Сатфин-бульвар — Арчер-авеню и Мертл-авеню — Бродвей в пиковом направлении маршруты действуют по принципу «скип-стоп»: каждый из них останавливается через станцию, но J пропускает одни станции, а Z другие, и только на некоторых станциях останавливаются оба; также оба маршрута в том же направлении днём пропускают три станции подряд между Мертл-авеню и Марси-авеню, на которых в это время останавливается только маршрут M. В обратном же направлении, а также во всё остальное время работает только J, останавливаясь на всех без исключения станциях.

Маршрут

Ссылки
 MTA NYC Transit — J Nassau Street Express
 MTA NYC Transit — Z Nassau Street Express